Boda peut désigner :
 Boda, une ville de République centrafricaine ;
 Boda, une ville de Hongrie ;
 Boda, une ville d'Inde ;
 Boda, une localité de Suède ;
 Boda, une upazila du Bangladesh dans le district de Panchagarh ;
 la , dans le diocèse de Karlstad en Suède ;
 la , dans le diocèse de Västerås en Suède;
 le « boda-boda » (de l'anglais border-border) est le nom donné à des motos-taxis d'Afrique de l'Est, principalement au Kenya et en Tanzanie;
 Boda, la religion traditionnelle des Sasak de Lombok avant l'arrivée de l'islam;
 La Boda, œuvre de Francisco de Goya

Homonymie de toponyme